GUY eller Guy kan syfta på:

 GUY – IATA:s kod för en flygplats i Guymon, Oklahoma, se Guymon Municipal Airport, 
 GUY – landskod enligt ISO 3166-1 för Guyana
 GUY – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Guyana
 Guy (förnamn) – ett förnamn och personer med namnet
 Guy (musikgrupp) – ett amerikanskt band som spelade hiphop, R&B och soulmusik

Se även
 Lac Guy